2009 року відбувся перший сезон Світової серії з тріатлону. Турнір складався з семи етапів і гранд-фіналу в Голд-Кості (штат Квінсленд, Австралія). За результатами сезону найкращі спортсмени здобували титул чемпіонів світу серед чоловіків і жінок. Це стало головною відмінністю від попередніх сезонів, де титули чемпіонів визначали в одній гонці. Світова серія пройшла під егідою Міжнародної федерації тріатлону. Головний спонсор — компанія Dextro Energy. Переможцями стали австралійка Емма Моффатт і британець Алістер Браунлі.

Календар 
Епати серії відбулися у тих міста, де в попередні роки проходив Кубка світу. Один з турів був у лондонському Гайд-парку, де через три роки пройшов олімпійський турнір.

Результати

Чоловіки

Жінки

Загальний залік 
На кожному етапі 40 кращих спортсменів отримували залікові бали, у гранд-фіналі — 50 атлетів. Очки нараховували за етапи світової серії, а також у турнірах Кубка світу. Остаточний результат виводився з суми чотирьох найкращих результатів сезону і гранд-фіналу.

Чоловіки 

Результати:

Жінки 

Результати:

Примітки

Джерела 
 Dextro Energy Triathlon — Світова серія чемпіонатів Міжнародної федерації тріатлону — Офіційний вебсайт

Тріатлон
Спортивні події 2009